La Coupe de la Ligue belge de football 1986 est la quatrième édition de la Coupe de la Ligue belge, la première organisée depuis 1975. Elle porte le nom officiel de « Callebaut Cup » à la suite de l'accord de parrainage avec la chocolaterie Callebaut. Elle est également appelée péjorativement « La coupe en chocolat ». La compétition concerne les 18 clubs de première division et deux clubs de deuxième division.

C'est le RFC Liège qui remporte l'épreuve face au RSC Anderlecht.

Déroulement de la compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Tableau final 
*Les deux moins bons premiers de groupes, s'affrontent pour déterminer le dernier demi-finaliste.

Finale 

La finale est le « remake » de la finale de la toute première édition mais avec une issue inverse.

Annexes

Références

Sources 
 Archives de FOOT 100 asbl
  Résultats complets sur BSDB

1986
Coupe Ligue
Coupe Ligue